La Forêt d'argent (Der Förster vom Silberwald), film ouest-allemand d' sorti en 1957 ;
 La Forêt d'argent, téléfilm français d'Emmanuel Bourdieu sorti en 2019.